Hilfszug bezeichnet

 Hilfszug (Eisenbahn), einen Eisenbahn-Sonderzug zu Hilfeleistung bei Betriebsstörungen
 DRK-Hilfszug, eine überregionale Katastrophenschutzeinheit des Deutschen Roten Kreuzes